Zeiss è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Alexander Zeiß (1861-1938) – parroco tedesco
 Arnold Zeiss (1928-2020) – geologo tedesco
 Carl Zeiss (o Carl Zeiß; 1816-1888) – imprenditore tedesco fondatore della omonima azienda
 Christa Zeiß (* 1950) – giocatore di Badminton tedesco 
 Emil Zeiß (1833-1910) – parroco tedesco e pittore
 Erich Zeiss (1894-1975) – oculista tedesco
 Günter Zeiß (* 1941) – atleta tedesco
 Hans Zeiss (1895-1944) – storico tedesco
 Harald Zeiss (* 1972) – economista tedesco
 Heinz Zeiss (o Heinrich Zeiss; 1888-1949) – medico tedesco
 Jakob Zeiß (1886-1952) – politico tedesco (KPD)
 Karl Zeiss (1871-1924) – drammaturgo tedesco
 Karl Zeiß (teologo) (1912-1994) – teologo tedesco

Aziende
 Carl Zeiss – azienda tedesca di ottica
 Zeiss Ikon – azienda tedesca di macchine fotografiche
 Carl Zeiss Vision – azienda tedesca di ottica
 Carl Zeiss Meditec – azienda tedesca di strumenti ottici

Toponimi
 Zeiß – località di Neumarkt im Mühlkreis, Austria